Святослав Ольгович — имя русских князей:
 Святослав Ольгович (ум. 1164) — князь новгородский, курский, стародубский и белгородский, новгород-северский, туровский, черниговский, сын Олега Святославича.
 Святослав Ольгович (1167—?) — князь рыльский, сын Олега Святославича Новгород-Северского.